— историческая провинция Японии на острове Хоккайдо, существовавшая в 1869—1882 годах. Соответствует современной области Кусиро и части области Абасири префектуры Хоккайдо.

Уезды провинции Кусиро 

 Абасири ()
 Акан ()
 Аккэси ()
 Асёро ()
 Каваками ()
 Кусиро ()
 Сиранука ()

Литература 

  ()

Исторические области Японии